Sljeme (prasl. *selmę) je pojam iz fizičkog zemljopisa. Označuje pojam iz reljefa. To je vrh planine, gore ili višeg brda.

Izvori 

Zemljopis